Кунáра — наименование нескольких географических объектов в Свердловской области России.

 Кунара — село в Невьянском районе.
 Кунара — река в Богдановичском и Сухоложском районах, приток Пышмы.
 Кунара — станция Свердловской железной дороги в городе Сухом Логу.
 Кунарское (Кунара) — село в Богдановичском районе.

См. также 
 Кунар